Termin DOSH ima više značenja.
 Dezoksisarpagin hidroksilaza, enzim
 Dosh (album)